Alfa Ethniki 1970/1971 var den 55:e säsongen av grekiska högsta ligan i fotboll. Precis som föregående säsong deltog de regerande cypriotiska mästarna (EPA Larnaca). Vinst gav 3 poäng, oavgjort gav 2 poäng och förlust gav 1 poäng.

Tabell

Källor
 Officiell webbplats 
 Rsssf.com

1970/1971
Fotbollssäsongen 1970/1971
1970 på Cypern
1970 i Grekland
1971 på Cypern
1971 i Grekland